Самогласник средњег реда (или централни самогласник) је самогласник изговорен кад је најподигнутији дио језика смештен у средњем делу усне шупљине. Постоји у неким говорним језицима.

Идентификовано је 11 самогласника средњег реда, и у Међународној фонетској азбуци се обележавају следећим знаковима:
 Затворен нелабијализован самогласник средњег реда 
 Затворен лабијализован самогласник средњег реда 
 Готово затворен нелабијализован самогласник средњег реда 
 Готово затворен лабијализован самогласник средњег реда 
 Полузатворен нелабијализован самогласник средњег реда 
 Полузатворен лабијализован самогласник средњег реда 
 Средњи самогласник средњег реда 
 Полуотворен нелабијализован самогласник средњег реда 
 Полуотворен лабијализован самогласник средњег реда 
 Готово отворен самогласник средњег реда 
 Отворен нелабијализован самогласник средњег реда  (незваничан али често кориштен)

Понекад симболи   за готово затворених самогласника средњег реда се виде.